

Ульяновське — село, Костанайський район, Костанайська область

Ульяновське — селище, Шумерлинський район, Чувашія
 Ульяновське — село, Яшалтинський район, Калмикія